Face the Music (Electric Light Orchestra)
 Face the Music (Melody Club)
 Face the Music (1954), film
 Face the Music (2000), film